Baseball peut désigner :

Sport 
 Le baseball, le sport de balle et de batte.

Jeu vidéo 
 Baseball, un jeu vidéo de baseball sorti en 1972 sur la première console de jeux vidéo de l'histoire, la Magnavox Odyssey ;
 Baseball, un jeu vidéo sorti sur NES en 1983.